Literatura: Madame Bovary, novel·la escrita per Gustave Flaubert l'any 1856
 Cinema:
 Madame Bovary (pel·lícula de 1949), dirigida per Vincente Minnelli
 Madame Bovary (pel·lícula de 1991), dirigida per Claude Chabrol
 Madame Bovary (pel·lícula de 2014), dirigida per Sophie Barthes